Il doppio del torneo di tennis Austrian Open 1991, facente parte dell'ATP Tour 1991, ha avuto come vincitori Tomás Carbonell e Francisco Roig che hanno battuto in finale Pablo Arraya e Dmitrij Poljakov 6-7, 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Vojtěch Flégl /  Cyril Suk (semifinali)
 Mansour Bahrami /  Daniel Vacek (semifinali)
 Javier Sánchez /  Éric Winogradsky (quarti di finale)
 David Adams /  Andrej Ol'chovskij (quarti di finale)

 Magnus Gustafsson /  Karel Nováček (secondo turno)
 Tomás Carbonell /  Francisco Roig (campioni)
 Johan Anderson /  Diego Nargiso (quarti di finale)
 Francisco Clavet /  Horst Skoff (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Austrian Open 1991